Галустя́н () — армянская фамилия

Известные носители 

 Галустян, Амбарцум Пайлакович (1955—1994) — армянский политический и государственный деятель.
 Галустян, Анастасия Георгиевна (род. 1999) — армянская фигуристка.
 Галустян, Жора Саркисович (род. 1950) — армянский депутат.
 Галустян, Карен Мкртичевич (род. 1951) — министр энергетики Армении (2000—2001).
 Галустян, Левон Миружанович (род. 1980) — абхазский политический деятель.
 Галустян, Михаил Сергеевич (род. 1979) — российский актёр, шоумен, сценарист, продюсер.
 Галустян, Петрос Макичевич (1906 — ?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Галустян, Рафаэл Рустамович (род. 1956) — советский футболист, армянский тренер.
 Галустян, Роберт Рустамович (род. 1958) — советский футболист.

См. также 
 Галстян
 Галустьян